Код ІАТА — 1-о, 2-о, 3-х, 4-х літерний унікальний індивідуальний ідентифікатор, що надається об'єктам, які мають значення для індустрії пасажирських авіаперевезень та присвоюється Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА). Дана організація контролює надання міжнародних кодів, що є уніфікованим скороченням, для аеропортів, авіакомпаній і типів літаків. Наприклад, код KBP позначає аеропорт Бориспіль. При написанні код ІАТА слідує зазвичай після скорочення ІАТА.

Коди країн
Код ІАТА також привласнюється деяким іншим важливим транспортним вузлам, як вокзалам або портам (ZLP для вокзалу Цюриха). Міста, що мають більше двох великих аеропортів, наприклад Берлін (BER), мають власний код ІАТА.
.
Поряд з кодами аеропортів є також код типа літака ІАТА (3 алфавітно-цифрових знаків) і код авіакомпанії ІАТА (2 або 3 алфавітно-цифрових знаків).

Головною метою Міжнародної асоціації повітряного транспорту є уніфікація всіх кроків оформлення, які враховуються при доставці пасажирів і вантажу. Приклад вживання кодів аеропорту — це оформлення реєстрації багажу, який забезпечується відповідним кодом аеропорту призначення. Поряд з трилітерними кодами ІАТА існують чотирилітерні коди аеропорту ІКАО.

Посилання 
 Код аеропорту // 
 Код ІАТА // Митна енциклопедія
 Каталог аеропортів СНД (з кодами — ІКАО, ІАТА и внутрішними) 

Аеропорти
Авіаційні терміни
Міжнародна асоціація повітряного транспорту